Счастливчики:

 «Счастливчики» — французская кинокомедия 1963 года.
 «Счастливчики» — американский художественный фильм 2008 года.

См. также